Кубок Прагобанка 1997 — міжнародний хокейний турнір у Чехії в рамках Єврохокейтуру, проходив 28 серпня — 31 серпня 1997 року у Зліні.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці турніру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  
 Архів 

Чеські хокейні ігри
1997 у хокеї з шайбою
Хокей у Чехії
1997 у Чехії